La sigla EDF puede referirse a:
 Électricité de France, empresa francesa de energía eléctrica.
 EDF, código IATA de la Base Aérea Militar de Elmendorf, Anchorage, Alaska.
 Environmental Defense Fund, organización ambientalista estadounidense.
 European Data Format, formato de archivo informático utilizado en temas médicos y biológicos.
 Earliest deadline first scheduling, principio de planificación dinámica utilizado en sistemas operados en tiempo real.
 Estación de Francia, estación de trenes de Barcelona.